Le mot saillie peut avoir différentes significations :
 Éminence, bosse à la surface d'un objet ;
 Saillie : en architecture, partie d'un immeuble qui avance sur la voie publique ou sur le terrain voisin ; avance qu'ont les membres, ornements ou moulures au-delà du nu des murs, comme pilastres, chambranles, plinthes, archivoltes, corniches, balcons, appuis)
 Relief apparent d'une œuvre d'art visuelle ;
 Autre terme pour un rapport sexuel ;
 Élan, mouvement soudain
 Emportement ;
 Boutade ;
 Trait d'esprit soudain.

Références